Gamsjäger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gamsjäger (* 1949), österreichischer Lehrer, Autor, Regional- und Volksmusikforscher
 Heinz Gamsjäger (* 1932), österreichischer Chemiker
 Josef Gamsjäger (1904–1996) österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Paul Gamsjäger (* 1949), österreichischer Künstler und Schriftsteller, siehe Paul Jaeg
 Rudolf Gamsjäger (1909–1985), österreichischer Musikmanager
 Sepp Gamsjäger (1923–1991), österreichischer Grafiker, Zeichner und Maler
 Thomas Gamsjäger, österreichischer Arzt und Krankenhausdirektor